

Вроцанка — село в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Вроцанка — село в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства